Romersbach ist ein geographischer Name:

 Romersbach (Umlach), rechter Zufluss der Umlach bei Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Romersbach (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Tal des Romersbachs zwischen Dietenwengen und Allgaierhof, Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg